A rosa amarela do Texas ou rosa amarela de Harison, ou ainda rosa do caminho de Oregon é um rosa híbrida que surgiu por acaso a partir da rosa fétida.

Ver também 
 Rosa amarela
 A rosa amarela do Texas (música)

 
 
 Christopher, Thomas. In Search of Lost Roses 1983; paperback 2002

Rosas